Cafè Monumental, centre de reunions de grups d'opinió i tertúlies literàries situat al Carrer Gran de Gràcia.
 La Monumental, plaça de braus de la ciutat de Barcelona.